Marabou (etnia), termo de origem haitiana denotando etnia multirracial no Haiti
Marabou stock, ave africana Leptoptilos crumeniferus também chamada de Marabu.
Marabu ou Marabuto, é um eremita considerado santo por habitantes da região no Magrebe.

Desambiguação